Гера — давньодорійське божество.
 Гера (місто) — місто в Німеччині.
 Гера (Guéra) — регіон в Чаді.
 103 Гера — астероїд головного поясу.

Прізвище 
 Гера Володимир Ярославович (1992) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Гера Золтан (* 1979) — угорський футболіст, півзахисник.
 Гера Олексій Григорович (1934—2006) — український художник по декоративному склу, заслужений майстер народної творчості України.
 Гера Сергій Володимирович («Шура»; 1974) — український музикант, колишній учасник гурту «Скрябін», клавішник гуртів «Друга Ріка» та «Dazzle Dreams».

Прізвища